Caunes ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoine de Caunes (* 1953), französischer TV-Moderator, Schauspieler und Filmregisseur
 Emma de Caunes (* 1976), französische Schauspielerin